Бахерахт (нем. Bacheracht) — немецкая фамилия:

 Бахерахт, Андрей Гаврилович (1741— ? )— медик XVIII века.
 Бахерахт, Тереза (во втором браке Лютцов; 1804—1852) — немецкая писательница;
 Бахерахт, Василий Романович (1851—1916) — российский дипломат.

Примечания